Niemcy:
 Grunewald – dzielnica Berlina
 Grunewald – dzielnica Waldbröl
 Grunewald – obszar leśny w Berlinie

Osoby:
 Arthur Grunewald – niemiecki polityk
 Barbara Grunewald – niemiecka prawniczka
 Fritz Grunewald – niemiecki matematyk
 Ingeborg Grunewald – niemiecka aktorka

Inne:
 Grunewaldturm – wieża w Berlinie
 Grunewald – węzeł autostradowy w Luksemburgu

Zobacz też:
 Berlin-Grunewald
 Grunwald
 Grünewald
 Grünwald